Заха́рьинские Дво́рики — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы 10 мая 1988 года. Находилась на территории современной одноимённой улицы в Южном Бутово Юго-Западного административного округа.

Деревня возникла в после­днюю треть XIX века и представляла собой выселок из соседней деревни Захарьино. В источни­ках 1890—1926 годов называлась Захарьинские Выселки. Позже — Захарьинские Дворики, где «дворики» — «небольшой поселок, обычно притрактовый», в данном случае по расположению деревнй при Варшавском шоссе.

В 1988 году вместе с некоторыми соседними территориями деревня была включена в состав Москвы. В 2004 году в деревне числилось 10 жилых домов, в которых проживали 35 человек. Площадь составляла 3,3 га. Была снесена в 2007—2009 годах.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Южное Бутово